Karlin kan syfta på nedanstående platser.

För grundaren av Kulturen i Lund, se Georg J:son Karlin.

Polen 

 Karlino (ort), Västpommerns vojvodskap, Powiat białogardzki,

Tjeckien 

 Karlín (del av en befolkad plats), Prag, Praha 8, 
 Karlín (ort), Södra Mähren, 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar